NTMP steht für:
 Nitrilotris(methylenphosphonsäure), siehe Phosphonsäuren
 Flughafen Ua Pou (ICAO-Code)

Abkürzung